Carlin ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Carlin, US-amerikanische Schauspielerin und Hörbuchsprecherin
 Börje Carlin (1910–1971), schwedischer Limnologe
 Charles Creighton Carlin (1866–1938), US-amerikanischer Politiker
Claude Carlin (* 1961), französischer Radrennfahrer
 Édouard Carlin (1817–1870), Schweizer Politiker und Richter
 Gaston Carlin (1859–1922), Schweizer Diplomat
 George Carlin (1937–2008), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Autor
 Jack Carlin (* 1997), britischer Bahnradsportler
 Jazmin Carlin (* 1990), britische Freistilschwimmerin
 John Carlin (1813–1891), US-amerikanischer Maler und Dichter
 John W. Carlin (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Laura Carlin (* 1980), britische Illustratorin
 Lynn Carlin (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin
 Máiréad Carlin (* 1988), irische Sängerin
 Martin Carlin (1730–1785), französischer Ebenist deutscher Herkunft
 Michael Carlin, australischer Szenenbildner und Artdirector
 Mike Carlin (* 1958), US-amerikanischer Comicautor und Verlagsredakteur
 Paul N. Carlin (1931–2018), US-amerikanischer Regierungsbeamter (Postmaster General)
 Robert Hugh Carlin (1901–1991), kanadischer Gewerkschafter
 Sean Carlin (* 1967), australischer Hammerwerfer
 Thomas Carlin (Abt) († 1552), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt
 Thomas Carlin (1789–1852), US-amerikanischer Politiker

Carlin bezeichnet außerdem:
 den Künstlernamen von Carlo Antonio Bertinazzi (1710–1783), italienisch-französischer Schauspieler
 davon abgeleitet: die französische Bezeichnung der Hunderasse Mops
 Carlin (Nevada), Gemeinde im US-Bundesstaat Nevada
 Carlin Motorsport, britischer Rennstall
 (4121) Carlin, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Gigliato (ursprünglich Carlino), eine historische neapolitanische Münze aus Gold oder Silber